Чемпіонат Угорщини з футболу 1933-34 — 31-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Угорщини. Титул чемпіона здобув Ференцварош.

Учасники

Турнірна таблиця 

Позначення:

Результати

Бомбардири

Плей-оф 

|}

Посилання 
 Чемпіонат Угорщини на rsssf 

1933-34
Угорщина
Угорщина
1933 в угорському спорті
1934 в угорському спорті